Alfonso di Braganza – nobile portoghese
 Alfonso I di Braganza – nobile portoghese
 Alfonso VI di Braganza – re del Portogallo
 Alfonso Carlo di Braganza – principe portoghese